Riley Sheahan (né le  à Saint Catharines, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après deux saisons passées avec les Falcons de Saint Catharines, il se joint aux Fighting Irish de Notre Dame. Il y récolte 17 points lors de sa saison recrue. Il est sélectionné par les Red Wings de Détroit lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2010. Il remporte la Coupe Calder 2013 avec les Griffins de Grand Rapids.

Il est à nouveau échangé le , cette fois aux Panthers de la Floride, en compagnie de Derick Brassard et de choix de second et de quatrième rondes pour le repêchage 2019. Les Penguins récupèrent en échange les attaquants Nick Bjugstad et Jared McCann .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 ||Falcons de Saint Catharines ||GOJHL ||45 ||22 ||39 ||61 ||- ||7 ||5 ||10 ||15 ||-
|-
|2008-2009 ||Falcons de Saint Catharines ||GOJHL ||40 ||27 ||46 ||73 ||- ||11 ||8 ||5 ||13 ||-
|-
|2009-2010 ||Fighting Irish de Notre Dame ||NCAA ||37 ||6 ||11 ||17 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Fighting Irish de Notre Dame ||NCAA ||40 ||5 ||17 ||22 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 ||Fighting Irish de Notre Dame ||NCAA ||37 ||9 ||16 ||25 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||7 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Red Wings de Détroit ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 72|| 16|| 20|| 36|| 33|| 24|| 3|| 13|| 16|| 10
|-
|2012-2013 || Red Wings de Détroit || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 31 || 8 || 10 || 18 || 12 || 8 || 1 || 4 || 5 || 0
|-
|2013-2014 || Red Wings de Détroit || LNH || 42 || 9 || 15 || 24 || 6 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2014-2015 || Red Wings de Détroit || LNH || 79 || 13 || 23 || 36 || 16 || 7 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
|2015-2016 || Red Wings de Détroit || LNH || 81 || 14 || 11 || 25 || 12 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2016-2017 || Red Wings de Détroit || LNH || 80 || 2 || 11 || 13 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Red Wings de Détroit || LNH || 8 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||73||11 ||21 ||32 ||4 ||12||1||2||3||2
|-
| rowspan=2 | 2018-2019 || Penguins de Pittsburgh || rowspan=2 | LNH || 49|| 7 || 2 || 9 || 13 || - || - || - || - || -
|-
| Panthers de la Floride || 33 || 2 || 8 || 10 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Oilers d'Edmonton|| LNH || 66 || 8 || 7 || 15 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2020-2021 || Sabres de Buffalo || LNH || 53 || 4 || 9 || 13 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Kraken de Seattle || LNH || 69 || 4 || 13 || 17 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Checkers de Charlotte || LAH || 4 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -

| 635 || 74 || 120 || 194 || 93 || 33 || 3 || 4 || 7 || 10

Notes et références 

Naissance en décembre 1991
Naissance à Saint Catharines
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Fighting Irish de Notre Dame
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur du Kraken de Seattle
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur du HC Bienne